Le nom de Starks est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Edwin Chapin Starks (1867-1932), ichtyologiste américain.
 John Starks (1965-), joueur de basket américain.

Voir aussi 
 Starks (Maine)
 Starks (Louisiane)

Homonymie de patronyme